Адольф Журегай (фр. Adolphe Jauréguy; 18 лютого 1898, Остабат-Асм - 4 вересня 1977, Сен-Жан-П'є-де-Пор) — французький регбіст, олімпієць.
 П'єр Журегай (; 28 травня 1891, Остабат-Асм - 26 липня 1931, ?) — французький регбіст.